Akçakoca (district), een Turks district in de provincie Düzce
 Akçakoca (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Akçakoca